Duet for One (toneelstuk), een toneelstuk van Tom Kempinski uit 1980
 Duet for One (film), een film uit 1986, gebaseerd op het gelijknamige toneelstuk
 Duet for One (Melrose Place), een aflevering van de Amerikaanse soap Melrose Place